Жинья́к, Жіньяк () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Воклюз. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 600 км на південний схід від Парижа, 75 км на північ від Марселя, 60 км на схід від Авіньйона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Воклюз

Примітки

Посилання 
 Жиньяк на сайті французького Національного інституту географії 
 [ Розташування муніципалітету Жиньяк на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Муніципалітети департаменту Воклюз